La simplification est le fait de rendre plus simple quelque chose préalablement plus complexe.

Mathématiques 
 Simplification algébrique, remplacement d'une variable ou d'une fonction par une autre fonction de celle-ci ou d'un autre paramètre.
 Simplification des problèmes plans.

Linguistique 
 Simplification de textes, en traitement automatique du langage naturel pour modifier, augmenter, classifier ou traiter autrement un corpus existant de texte lisible pour l'homme sans que la signification fondamentale et l'information changent.
 Simplification des sinogrammes, processus ayant abouti à l'une des deux écritures servant à transcrire les langues chinoises.
 Simplifications de l'anglais, projets destinés à rendre l'anglais plus simple, à destination notamment des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.

Législation 
 Simplification des normes ou simplification législative.
 En Belgique, cette démarche relève notamment du Commissariat à la simplification administrative — EASI-WAL.
 En France, Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.